Hermogen (Dobronrawin)
 Hermogen (Dołganiow)
 Hermogen (Gołubiew)
 Hermogen (Kożyn)
 Hermogen (Maksimow)
 Hermogen (Oriechow)
 Hermogen (Siery)
 Hermogen (patriarcha Moskwy)

Zobacz też